Конрад може да се отнася за:
 Хора
 Джоузеф Конрад (1857 - 1924), британски писател
 Чарлс 'Пийт' Конрад (1930 - 1999), американски астронавт, третия човек стъпил на Луната.

или
 Конрад Лоренц (1903 - 1989), австрийски зоолог
 Конрад Аденауер (1876 - 1967), немски политик

 Градове в САЩ
 Конрад (Айова)
 Конрад (Монтана)